Milonice est un toponyme qui peut désigner :

Milonice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Milonice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie